Calileuctra är ett släkte av bäcksländor. Calileuctra ingår i familjen smalbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalbäcksländor
Calileuctra